Здесь собраны наиболее важные классы матриц, используемые в математике, науке (в целом) и прикладной науке (в частности).

Под матрицей понимается прямоугольный массив чисел, называемых элементами. Матрицы имеют длинную историю исследований и приложений, что приводит к различным способам их классификации. Первая группа матриц удовлетворяет конкретным условиям и ограничениям на их элементы, включая постоянные матрицы. Важный пример матриц такого вида предоставляет единичная матрица:
 
Обозначается также буквой E.
Другие способы классификации матриц связаны либо с их собственными значениями, либо с условиями в виде матричных уравнений (соотношений). Наконец, во многих областях (в физике и в химии) встречаются матрицы специального вида, которые применяются исключительно в этих областях.

Матрицы, определяемые условиями на элементы 
Данный ниже список матриц определяется условиями, которые накладываются на элементы матриц. Многие из таких свойств оказываются применимыми только к квадратным матрицам. В квадратной матрице имеются две диагонали: главная диагональ (идущая из левого верхнего угла в правый нижний угол) и побочная диагональ (идущая из левого нижнего угла в правый верхний угол).

Матрицы общего вида 
Матрицы, представленные ниже, характеризуются тем, что условия на элементы матриц описываются в терминах структуры матрицы. Сюда относится взаимное расположение ненулевых элементов, а также свойства инвариантности относительно матричных преобразований.

Постоянные матрицы 
Матрицы, представленные ниже, характеризуются тем, что их элементы являются одними и теми же для всех возможных размеров матриц.

Преобразованные матрицы 
 Обратная матрица
 Транспонированная матрица
 Эрмитово-сопряжённая матрица
 Присоединённая матрица

Матрицы, удовлетворяющие условиям на произведения или обратные матрицы

Матрицы, используемые в теории графов 
 Матрица смежности
 Матрица бисмежности
 Матрица степени
 Матрица Эдмондса
 Матрица инцидентности
 Матрица Кирхгофа (матрица Лапласа)
 Матрица смежности Зейделя
 Матрица Татта

Матрицы, используемые в физике 
 Матрицы Кабибо-Кобаяши-Москавы
 Гамма матрицы Дирака
 Матрицы Паули
 Матрицы Гелл-Манна
 S-матрица
 Матрица плотности

Ссылки 
 Brookes, M., «The Matrix Reference Manual», Imperial College, London, UK

Литература 
 
 

Матрицы